Артёмово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Артёмово — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
Владимирская область
 Артёмово — деревня в Ковровском районе.

Вологодская область
 Артёмово — деревня в Бабаевском районе.
 Артемово — деревня в Грязовецком районе.
 Артемово — деревня в Кирилловском районе.

Воронежская область
 Артёмово — хутор в Россошанском районе.

Ивановская область
 Артёмово — деревня в Шуйском районе.

Костромская область
 Артёмово — деревня в Галичском районе.
 Артёмово — деревня в Парфеньевском районе.

Московская область
 Артёмово — деревня в Пушкинском районе.
 Артёмово — деревня в Шатурском районе.

Приморский край
 Артёмово — населённый пункт в Тернейском районе.

Псковская область
 Артёмово — деревня в Куньинском районе.
 Артёмово — деревня в Артёмовской волости Невельского района.
 Артёмово — деревня в Плисской волости Невельского района.

Рязанская область
 Артёмово — деревня в Клепиковском районе.

Смоленская область
 Артёмово — деревня в Вяземском районе.
 Артемово — деревня в Сычёвском районе.
 Артемово — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область
 Артёмово — деревня в Кашинском районе.
 Артёмово — деревня в Конаковском районе.
 Артёмово — деревня в Ржевском районе.

Ярославская область
 Артемово — деревня в Большесельском районе.

Украина 
 Артёмово — до 2016 года название города Зализное в Торецкой городской общине Донецкой области.